Lichenopuccinia är ett släkte av lavar. Lichenopuccinia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenopuccinia